Senusret I.
 Senusret II, quart faraó de la dinastia XII d'Egipte
 Senusret III.
 Senusret IV, rei probablement de la dinastia XVI de l'Antic Egipte.
 Rei Sesostris, un rei d'Egipte segons Heròdot.